Перпету (Perpetuus) е име на:

 Луций Марий Перпету, прокуратор на Лугдунска Галия и Аквитания; баща на консула от 223 г.
 Луций Марий Максим Перпету Аврелиан, историк, консул 223 г.
 Луций Марий Перпету, консул 237 г.
 Публий Титий Перпету, вероятно консул 237 г.

Вижте също 
 Perpetuum mobile, музика